Schwanhof ist der Name von

 Schwanhof (Georgenberg), Ortsteil der Gemeinde Georgenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schwanhof (Luhe-Wildenau), Ortsteil des Marktes Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schwanhof (Marburg), Hof und Straße im Marburger Südviertel, Hessen
 Schwanhof (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schwanhof, Ort im Kreis Osterode, Ostpreußen, nach 1945: Swonowo, untergegangener Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schwanhof, bis 1930 Ossa, Gutsdorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Osa (Mikołajki), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen